Plattelandsontwikkelingsprogramma
Post office protocol (POP)